Дама Джо́ан Э́лстон Са́зерленд (; ) — выдающаяся австралийско-британская оперная певица. Выступала сначала как меццо-сопрано, затем как драматическое сопрано, позднее как колоратурное. Дама-командор ордена Британской империи, Австралиец года (1961).

Биография 
Певческая карьера Джоан Сазерленд складывалась постепенно. Джоан не предполагала стать оперной певицей и в молодости окончила курсы машинисток. Позже училась в Сиднейской консерватории. Ещё будучи студенткой, вела активную концертную деятельность вместе с пианистом Ричардом Бонингом, за которого вышла замуж в 1954 году. На оперной сцене дебютировала в 1950 году в заглавной партии в опере «Юдифь» Юджина Гуссенса в Сиднее. В 1951 году Сазерленд вместе с Бонингом переехала в Лондон, где Джоан вскоре вступила в труппу «Ковент-Гарден». В 1952 году исполнила маленькую партию Первой дамы в «Волшебной флейте» Моцарта; уже через два года стала исполнять в театре ведущие партии. В 1959 году для неё была поставлена опера Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». В апреле 1960 года Джоан Сазерленд впервые выступила на сцене «Гранд-опера» в Париже («Лючия ди Ламмермур»). В 1961 году состоялся дебют Сазерленд в театре «Ла Скала» в заглавной партии в опере «Беатриче ди Тенда» Беллини. Осенью того же года она дебютировала в нью-йоркской «Метрополитен-опера», где исполняла потом роль Лючии в течение двадцати пяти лет. В 1965 году Сазерленд создала оперную труппу для гастролей в Австралии.

В 1974 году она вместе с Бонингом вернулась на родину и участвовала в ежегодных сезонах Австралийской оперы. Джоан Сазерленд официально оставила сцену в 1990 году, исполнив партию Маргариты в опере «Гугеноты» Мейербера в Сиднее, однако потом ещё много раз выступала на оперной сцене.

Имя Джоан Сазерленд носит ежегодная оперная премия.

Оперные партии 
 1947 — Дидона («Дидона и Эней» концертный зал «Таун-холл», Сидней)
 1950 — Юдифь («Юдифь», Сидней)
 1951 — Первая дама («Волшебная флейта», «Ковент-Гарден»)
 1954 — Аида («Аида», «Ковент-Гарден»)
 1954 — Агата («Вольный стрелок», «Ковент-Гарден»)
 1955 — Дженнифер («Свадьба в Иванову ночь», «Ковент-Гарден»)
 1956—1960 — участие в Глайндборнском фестивале. Партии Графини Альмавива («Свадьба Фигаро», донны Анны («Дон Жуан»), мадам Херц (зингшпиль «Директор театра») Моцарта.
 1957 — Альцина («Альцина», «Ковент-Гарден»).
 1958 — донна Анна («Дон Жуан», Ванкуверский фестиваль.)
 1960 — Лючия («Лючия ди Ламмермур», «Ковент-Гарден»)
 1963 — Норма («Норма», Ванкувер)
 1966 — Мария («Дочь полка»)
 1970 — Стелла, Олимпия, Джульетта, Антония («Сказки Гофмана», Сиэтл)
 1976 — Лакме («Лакме», Сиэтл)
 1977 — Мария Стюарт («Мария Стюарт», «Ковент-Гарден»),
и другие.

Оперная дискография 

 1952 — Норма, дирижёр Витторио Гуи (Клотильда)
 1953 — Аида, дирижёр Джон Барбиролли (Жрица)
 1955 — Брак в летний день, дирижёр Джон Притчард (Дженнифер)
 1955 — Euryanthe (Weber), дирижёр Фриц Штидри (Эврианта)
 1957 — Золото Рейна, дирижёр Рудольф Кемпе (Воглинда)
 1957 — Гибель богов, дирижёр Рудольф Кемпе (Воглинда)
 1959 — Альцина, дирижёр Фердинанд Ляйтнер (Альцина)
 1959 — Ацис и Галатея, дирижёр Адриан Боулт (Галатея)
 1959 — Роделинда, дирижёр Чарльз Фарнкомб (Роделинда)
 1959 — Дон Жуан, дирижёр Карло Мария Джулини (Донна Анна)
 1959 — Лючия ди Ламмермур, дирижёр Туллио Серафин (Лючия)
 1960 — Альцина, дирижёр Никола Решиньо (Альцина)
 1961 — Беатриче ди Тенда, дирижёр Никола Решиньо (Беатриче ди Тенда)
 1961 — Лючия ди Ламмермур, дирижёр Сильвио Варвизо (Лючия)
 1961 — Пуритане, дирижёр Туллио Серафин (Эльвира)
 1961 — Лючия ди Ламмермур, дирижёр Джон Притчард (Лючия)
 1961 — Сомнамбула, дирижёр Никола Решиньо (Амина)
 1961 — Риголетто, дирижёр Нино Санцоньо (Джильда)
 1961 — Беатриче ди Тенда, дирижёр Антонино Вотто (Беатриче ди Тенда)
 1962 — Волшебная флейта, дирижёр Отто Клемперер (Царица ночи)
 1962 — Семирамида, дирижёр Габриэле Сантини (Семирамида)
 1962 — Альцина, дирижёр Ричард Бонинг (Альцина)
 1962 — Травиата, дирижёр Джон Притчард (Виолетта Валери)
 1962 — Сомнамбула, дирижёр Ричард Бонинг (Амина)
 1962 — Гугеноты, дирижёр Джанандреа Гавадзени (Маргарита)
 1962 — Зигфрид, дирижёр Георг Шолти (Лесная птичка)
 1962 — Пуритане, дирижёр Ричард Бонинг (Эльвира)
 1962 — Кармен, дирижёр Томас Шипперс (Микаэла)
 1963 — Пуритане, дирижёр Ричард Бонинг (Эльвира)
 1963 — Сомнамбула, дирижёр Сильвио Варвизо (Амина)
 1964 — Норма, дирижёр Ричард Бонинг (Норма)
 1964 — Лючия ди Ламмермур, дирижёр Сильвио Варвизо (Лючия)
 1965 — Семирамида, дирижёр Ричард Бонинг (Семирамида)
 1966 — Фауст, дирижёр Ричард Бонинг (Маргарита)
 1966 — Семирамида, дирижёр Ричард Бонинг (Семирамида)
 1966 — Беатриче ди Тенда, дирижёр Ричард Бонинг (Беатриче ди Тенда)
 1967 — Монтесума, дирижёр Ричард Бонинг (Eupaforice)
 1967 — Дочь полка, дирижёр Ричард Бонинг (Мария)
 1967 — Лакме, дирижёр Ричард Бонинг (Лакме)
 1967 — Гризельда, дирижёр Ричард Бонинг (Эрнесто)
 1967 — Душа философа, или Орфей и Эвридика, дирижёр Ричард Бонинг (Эвридика)
 1967 — Дон Жуан, дирижёр Карл Бём (Донна Анна)
 1968 — Семирамида, дирижёр Ричард Бонинг (Семирамида)
 1968 — Дон Жуан, дирижёр Ричард Бонинг (Донна Анна)
 1969 — Гугеноты, дирижёр Ричард Бонинг (Маргарита)
 1969 — Семирамида, дирижёр Ричард Бонинг (Семирамида)
 1969 — Норма, дирижёр Ричард Бонинг (Норма)
 1970 — Любовный напиток, дирижёр Ричард Бонинг (Адина)
 1970 — Норма, дирижёр Ричард Бонинг (Норма)
 1970 — Травиата, дирижёр Ричард Бонинг (Виолетта Валери)
 1971 — Мария Стюарт, дирижёр Ричард Бонинг (Мария Стюарт)
 1971 — Риголетто, дирижёр Ричард Бонинг (Джильда)
 1971 — Семирамида, дирижёр Ричард Бонинг (Семирамида)
 1971 — Лючия ди Ламмермур, дирижёр Ричард Бонинг (Лючия)
 1972 — Турандот, дирижёр Зубин Мета (Турандот)
 1972 — Норма, дирижёр Ричард Бонинг (Норма)
 1972 — Сказки Гофмана, дирижёр Ричард Бонинг (Джульетта, Антония, Стелла, Олимпия)
 1972 — Дочь полка, дирижёр Ричард Бонинг (Мария)
 1973 — Сказки Гофмана, дирижёр Ричард Бонинг (Джульетта, Антония, Стелла, Олимпия)
 1973 — Дочь полка, дирижёр Ричард Бонинг (Мария)
 1973 — Роделинда, дирижёр Ричард Бонинг (Роделинда)
 1973 — Пуритане, дирижёр Ричард Бонинг (Эльвира)
 1974 — Мария Стюарт, дирижёр Ричард Бонинг (Мария Стюарт)
 1974 — Травиата, дирижёр Ричард Бонинг (Виолетта Валери)
 1974 — Эсклармонда, дирижёр Ричард Бонинг (Эсклармонда)
 1975 — Эсклармонда, дирижёр Ричард Бонинг (Эсклармонда)
 1975 — Оракул, дирижёр Ричард Бонинг (А Йо)
 1976 — Трубадур, дирижёр Ричард Бонинг (Леонора)
 1976 — Лакме, дирижёр Ричард Бонинг (Лакме)
 1977 — Лукреция Борджиа, дирижёр Ричард Бонинг (Лукреция Борджиа)
 1977 — Трубадур, дирижёр Ричард Бонинг (Леонора)
 1977 — Лукреция Борджиа, дирижёр Ричард Бонинг (Лукреция Борджиа)
 1978 — Сестра Анджелика, дирижёр Ричард Бонинг (Сестра Анджелика)
 1978 — Норма, дирижёр Ричард Бонинг (Норма) — DVD
 1979 — Король Лахорский, дирижёр Ричард Бонинг (Зита)
 1979 — Травиата, дирижёр Ричард Бонинг (Виолетта Валери)
 1980 — Лукреция Борджиа, дирижёр Ричард Бонинг (Лукреция Борджиа) — DVD
 1980 — Сомнамбула, дирижёр Ричард Бонинг (Амина)
 1981 — Опера нищих, дирижёр Ричард Бонинг (Люси)
 1981 — Норма, дирижёр Ричард Бонинг (Норма)
 1982 — Разбойники, дирижёр Ричард Бонинг (Амалия)
 1982 — Лючия ди Ламмермур, дирижёр Ричард Бонинг (Лючия)
 1983 — Трубадур, дирижёр Ричард Бонинг (Леонора)
 1983 — Гамлет, дирижёр Ричард Бонинг (Офелия)
 1984 — Диалоги кармелиток, дирижёр Ричард Бонинг (Мадам Лидуэн)
 1984 — Анна Болейн, дирижёр Ричард Бонинг (Анна Болейн)
 1984 — Норма, дирижёр Ричард Бонинг (Норма)
 1985 — Адриенна Лекуврёр, дирижёр Ричард Бонинг (Адриенна Лекуврёр)
 1986 — Дочь полка, дирижёр Ричард Бонинг (Мария)
 1986 — Лючия ди Ламмермур, дирижёр Ричард Бонинг (Лючия)
 1987 — Анна Болейн, дирижёр Ричард Бонинг (Анна Болейн)
 1987 — Аталия, дирижёр Кристофер Хогвуд (Аталия)
 1987 — Эрнани, дирижёр Ричард Бонинг (Эльвира)
 1988 — Адриенна Лекуврёр, дирижёр Ричард Бонинг (Адриенна Лекуврёр)
 1990 — Гугеноты, дирижёр Ричард Бонинг (Маргарита)

Награды 
 Орден заслуг
 Орден Австралии
 Дама-командор ордена Британской империи
 Премия центра Кеннеди (2004)

Введена в Зал славы журнала Gramophone.

Примечания

Ссылки 

Академические музыканты Австралии
Певцы и певицы Австралии
Сопрано
Монархисты Австралии
Лауреаты премии «Грэмми»
Похороненные на Кларанском кладбище
Зал славы Gramophone
Исполнители Decca Records
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты премии журнала Gramophone
Выпускники Сиднейской консерватории
Живые национальные сокровища Австралии
Почётные доктора Сиднейского университета